Mad Love est le titre original du film américain Les Mains d'Orlac, réalisé par Karl Freund, sorti en 1935 au cinéma.
Mad Love est le titre d'un comics de Bruce Timm et Paul Dini, publié en 1994 qui se concentre sur les origines d'Harley Quinn.
 Mad Love est le titre original du film américain De l'amour à la folie réalisé par Antonia Bird, sorti en 1995 au cinéma. 
 Mad Love  est une série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2011 à la télévision.